Glenwood Park ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Glenwood Park (Alabama) im Tuscaloosa County
 Glenwood Park (Nebraska) im Buffalo County
 Glenwood Park (New York) im Orange County
 Glenwood Park (Virginia) in Norfolk

Parks:
 Glenwood Park (Oregon), Parkanlage in Ashland, Jackson County